Тёплый Стан — топоним:

 Тёплый Стан — село в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Тёплый Стан — село в Елховском районе Самарской области.
 Тёплый Стан — железнодорожная станция Пензенского региона Куйбышевской железной дороги.
 Тёплый Стан — район в ЮЗАО города Москвы, а также внутригородское муниципальное образование.
 «Тёплый Стан» — ландшафтный заказник в Москве.
 «Тёплый Стан» — станция Московского метрополитена на Калужско-Рижской линии.
 Тёплый Стан — междугородная автостанция рядом с одноимённой станцией метро.
 Тёплый Стан — улица в одноимённом районе Москвы.
 Тёплый Стан — до 1945 года название села Сеченово в Сеченовском районе Нижегородской области.
 См. также 
 Стан (значения)